Dirty John ist der Name von

 Dirty John (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Dirty John (Podcast), journalistischer Podcast
 Dirty John Creek, Fluss in den USA